TVB est un acronyme pouvant signifier :
Tours Volley-Ball, un club français de volley-ball, vainqueur de la coupe d'Europe en 2017 ;
 la Trame verte et bleue, en France, ou une trame verte et bleue régionale - une notion de biodiversité environnementale ;
 Train à vapeur du Beauvaisis, une ligne de chemin de fer touristique en France ;
 TV Breizh, une chaîne de télévision mini-généraliste française privée ;
 Television Broadcasts Limited, l'une des deux compagnies de diffusion télévisuelle de Hong Kong en Chine ;
 Troy Von Balthazar, auteur compositeur interprète et leader du groupe américain Chokebore ;
 The Vision Bleak,  un groupe allemand de métal gothique ;
 "Tout Va Bien", interjection réduite à son acronyme fréquemment utilisé dans un contexte informel, par exemple un SMS pour désigner que rien de spécifique n'est à rapporter. Il peut faire référence à RAS : "Rien À Signaler". (Voir aussi le terme SNAFU.)
Code
Abréviation